Le chapelle Saint-Herbot correspond à plusieurs édifices situés dans le Finistère en France : 
 chapelle Saint-Herbot de Saint-Herbot à Plonévez-du-Faou
 chapelle Saint-Herbot de Plouguin à Plouguin
 chapelle Saint-Herbot de Botiguéry à Saint-Thonan
 chapelle Saint-Herbot de Taulé à Taulé

Herbot
~